Аврам Дичов може да се отнася за двама представители на Дебърската художествена школа:

 Аврам Дичов (р. около 80-те години на XVIII век), български резбар от Осой;
 Аврам Дичов (1840 – 1923), български зограф от Тресонче, син на Дичо Зограф.